Истрефи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Истрефи, Нора (род. 1994) — албанская певица и автор-исполнитель.
 Истрефи, Эра (род. 1986) — косоварская поп-певица.